Colopea är ett släkte av spindlar. Colopea ingår i familjen Stenochilidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Colopea